Kanál je lahko:

 prekop, umetni kanal za vodotok, tudi pod površjem – podzemski kanal (kanalizacija) ali tudi regulirana oz. preusmerjena struga naravnega vodotoka
 morski preliv (npr. Rokavski preliv; angl. Channel) ali morska ožina, redko morski kanal
 slušni kanal v ušesu
 Kanal, naselje v Soški dolini
 Kanal ob Soči, slovenska občina v dolini Soče s središčem v Kanalu
 TV-program oz. televizijski kanal; tudi ime televizijske postaje Kanal A
 Kanal (film), filmska grozljivka
 Kanalska dolina (ital. Val Canale)